Schloemann ist der Familienname folgender Personen:

 Burghard Schloemann (* 1935), deutscher Kirchenmusiker, Komponist und Organist
 Eduard Schloemann (1888–1941), Düsseldorfer Marinemaler und Grafiker
 Johan Schloemann (* 1971), deutscher Kulturjournalist
 Martin Schloemann (1931–2022), deutscher evangelischer Theologe
 Werner Schloemann (1904–1981), deutscher Ingenieurschulrektor